Демонические игрушки-2: Личные демоны () — фильм ужасов 2010 года. Режиссёром фильма вступил Уильям Батлер. Продолжение вышло через 18 лет после первого фильма и за это время вышло два кроссовера, Кукольник против демонических игрушек (1993) и Повелитель кукол против демонических игрушек (2004). Бюджет фильма 1 миллион долларов.

Краткое содержание фильма 
Куклы попадают в руки коллекционера, он же их и собирает обратно. Коллекционер вместе с любовницей приёмным сыном и медиумом отправляются в старинный итальянский замок. Одна из кукол по имени Дьяволетто вдруг оживает. Дьявóлетто следом оживляет своих братьев. Когда Коллекционер со своей командой приезжает в замок где через некоторое время на них нападают, и оглушают куклы. Когда они всё же приходят в сознание они видят дьявола который пытался родится в первой части. Они одолевают дьявола сбросив его в колодец.